Thetford (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Thetford (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Thetford (Vermont), een plaats in het Amerikaanse Orange County, Vermont